Johannes Orth ist der Name folgender Personen:

* Johannes Orth (Mediziner) (1847–1923), deutscher Pathologe
 Johannes Orth (Jurist), deutscher Verwaltungsjurist 

Siehe auch:
 Johann Orth